.com — домен верхнього рівня
 .COM — розширення файлу
 COM — модель об'єктних компонентів () — платформа компонентно-орієнтованого програмування від Microsoft
 Послідовний порт передачі даних («COM порт»)